

Persone 
 Hiroshi Takemura – doppiatore giapponese
 Kyary Pamyu Pamyu (Kiriko Takemura) – cantante, modella e blogger giapponese
 Masayoshi Takemura – politico giapponese
 Nobukazu Takemura – musicista giapponese
 Yoshiya Takemura – ex calciatore giapponese

Altro 
 Stazione di Takemura – stazione ferroviaria di Toyota, in Giappone